Dans la mythologie grecque, Polydamas est un guerrier troyen de la guerre de Troie.
 Polydamas de Scotoussa est un lutteur thessalien du 
 Polydamas de Pharsale est un homme politique thessalien du 
 Polydamas de Macédoine est un général du  av. J.-C.